Osoby o tym nazwisku:
 Bronisław Lubański – francuski wojskowy
 Bronisław Lubański – francuski wojskowy
 Juliusz Lubański – francuski wojskowy
 Włodzimierz Lubański – polski piłkarz